Toma (provenind din limba aramaică תאומא, t'om'a, „geamăn”) poate fi un nume de familie sau prenume masculin și se poate referi la:

Nume de sfinți
 Toma sau Toma necredinciosul, apostol
 Thomas Aquinas, sfânt al călugărilor dominicani
 Thomas Becket, episcop de Canterbury
 Thomas Morus, umanist englez declarat sfânt

Nume de persoane
 Thomas I. (Savoyen), Grof (1189–1233)
 Thomas Ambroise, compozitor
 Thomas von Celano, călugăr franciscan și cronicar (1190-1260)
 Thomas Alva Edison, descoperitor american
 Thomas Harris, scriitor american
 Tom Clancy, scriitor american
 Tom Robbins, scriitor american
 Thomas Jefferson, al treilea președinte al SUA
 Thomas Mann, scriitor german
 Thomas Müntzer, teolog și revoluționar german (1489–1525)
 Toma Slavul, general bizantin (d. 823)
 Toma Caragiu, actor român, un reprezentant al umorului românesc
 Tom Jones, cântăreț englez

Nume de familie

Alte utilizări
 Locomotiva Thomas și prietenii săi, serie de televiziune

Vezi și 
 Tomești (dezambiguizare)
 Tomulești (dezambiguizare)
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine